Vesna Jurić-Rukavina od 1990. je novinarka, urednica i autorica brojnih emisija Hrvtskoga radija Radio Sljeme, Dramskog programa Hrvatskoga radija, na području dokumentarne radio drame, te je scenaristica i urednica projekta u Dokumentarnom programu HTV-a. Uz novinarstvo od Domovinskog rata na ovamo uz informativni program, ostvarila je niz programskih inovacija na matičnom radiju HRT Radio Sljeme, uvođenje prve emisije o zaštiti potrošača u Hrvatskoj, javnog savjetovanja putem etera iz svih područja radnog i mirovinskog prava, te legalizacije putem emisija "Zlatna vura" i "Pro bono".  Uvela je projekt noćnog programa, a emisija "Zagrebu s ljubavlju" emitirana tijekom rata zapisana je zlatnim slovima kako potpora ljudima u tim teškim vremenima. Pratila je od stvaranja samostalne Hrvatske rad RKT Crkve, pohode Ivana Pavla II. i Benedikta XVI.  

Osim autorskih ostvarenja na HRT, među kojima su joj zapaženi ciklusi "Sličice ispod Sljemena " ( Radio Sljeme), "Iz starih radionica" ( Radio Sljeme) te radio putopisa "Prstom po globusu", napisala je više predgovora i pogovora za knjige nadbiskupa zagrebačkog kardinala Franje Kuharića, te drugih svećenika.  Suurednica je knjige "Bog je ljubav" Kardinal Frano Kuharić i urednica je nosača zvuka uz knjigu s fragmentima glasovnih poruka kardinala Kuharića. Dobitnica je više nagrada i priznanja među kojima je Povelja Marco Polo, FIJET-a HR, 2017., Treća nagrada Prx Marulić za radio dokumentarnu dramu " Zaboravljena gradina" (2016),  Za promociju Hrvatske i visoku etiku u novinarstvu dodjeljena joj je Povelja FEST 2017  Europskog saveza turističkih novinara sa sjedištem u Rimu. Za dokumentarni film HRT-a „Istraske freske – Jedno vrijeme za sva vremena“ na 7. Zagreb TourFilm Festivalu osvojila  je drugo mjesto u kategoriji Hrvatski dokumentarni film do 60 minuta, godine 2018. Njen radioputops  "Prstom po globusu" nominiran je za Večernjakovu ružu, u kategoriji Radijska emisija godine za 2021.

Izvori 

Hrvatski radijski izvjestitelji